Aliki peut signifier :
 Aliki, une presqu'île sur la côte sud de Thasos en Grèce.

'Aliki peut signifier :
 'Aliki, à Wallis-et-Futuna, le nom donné aux nobles qui entourent les rois coutumiers.